Zimmerhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Zimmerhofer (* 1963), italienischer Politiker
 David Zimmerhofer (* 1995), italienischer Fußballspieler